Triacanthodidae är en familj av fiskar. Triacanthodidae ingår i ordningen blåsfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Triacanthodidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskartade fiskar
Triacanthodidae